Antas – miasto w Brazylii
 Antas – postać z mitologii greckiej
Miejscowości w Portugalii:
 Antas – miejscowość w gminie Esposende
 Antas – miejscowość w gminie Penalva do Castelo
 Antas – miejscowość w gminie Penedono
 Antas – miejscowość w gminie Vila Nova de Famalicão